Gaisberg ist der Familienname folgender Personen:

 alter schwäbischer Adel, siehe Gaisberg (Adelsgeschlecht)
 Franz von Gaisberg (1465–1529), Abt des Klosters St. Gallen (1504–1529)
 Fred Gaisberg (1873–1951), US-amerikanischer Schallplattenproduzent
 Friedrich von Gaisberg-Schöckingen (1857–1932), deutscher Gutsherr, Politiker, Genealoge und Heraldiker
 Hermann von Gaisberg-Helfenberg (1860–1924), deutscher Forstbeamter und Politiker
 Ludwig von Gaisberg (1775–1852), deutscher Justizbeamter und Politiker
 Philipp Albrecht von Gaisberg (1676–1752), deutscher Offizier und Gutsbesitzer
 Ulrich von Gaisberg-Helfenberg (1863–1906), deutscher Gutsbesitzer und Politiker

Gaisberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile und Wohnplätze:

in Deutschland:
 Gaisberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gaisberg (Heiligenberg), Ortsteil der Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Gaisberg (Hornberg), Ortsteil der Stadt Hornberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Gaisberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gaisberg (Gütenbach), Ortsteil der Gemeinde Gütenbach, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Gaisberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Gaisberg (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Gaisberg (Schwielowsee), Wohnplatz in der Gemeinde Schwielowsee, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Gaisberg (Waiblingen), Wüstung im Stadtteil Hohenacker der Stadt Waiblingen im baden-württembergischen Rems-Murr-Kreis
 Gaisberg (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

in Österreich:
 Gaisberg (Gemeinde Friesach), Ortschaft (mit Pfarrkirche Gaisberg (Friesach)) von Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Gaisberg (Gemeinde Herzogsdorf), Ortschaft von Herzogsdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Gaisberg (Gemeinde Hollabrunn), Katastralgemeinde von Hollabrunn, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Gaisberg (Gemeinde Kirchberg), Ort bei Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Gaisberg (Gemeinde Purgstall), Ortschaft von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Gaisberg (Gemeinde Mattsee), Ort bei Mattsee, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Gaisberg (Gemeinde Sankt Koloman), Ort bei Sankt Koloman, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Gaisberg (Gemeinde Steinhaus), Ort bei Steinhaus, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Gaisberg (Gemeinde Tiefgraben), Ortschaft von Tiefgraben, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Gaisberg (Gemeinde Pischelsdorf), Ortsteil von Pischelsdorf am Kulm, Bezirk Weiz, Steiermark

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe absteigend):
 Gaisberg (Kitzbüheler Alpen) (), bei Kirchberg in Tirol, in den Kitzbüheler Alpen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Gaisberg (Salzburg) (), bei und in Salzburg, in der Osterhorngruppe, Land Salzburg, Österreich
 Gaisberg (Oberösterreichische Voralpen) (), in Molln, in den Oberösterreichischen Voralpen, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Gaisberg (Gurktaler Alpen) (), bei Friesach, in den Gurktaler Alpen, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Gaisberg (Plabutsch) (), im Plabutschzug im Stadtgebiet von Graz, Steiermark
 Gaisberg (Sauwald) (466 m), bei Rainbach im Innkreis, im Sauwald, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Gaisberg (Ybbstaler Alpen) (390 m), bei Purgstall an der Erlauf, in den Ybbstaler Alpen, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Gaisberg (Heidelberg) (375,6 m), in Heidelberg, im Odenwald, Baden-Württemberg, Deutschland – mit Gaisbergturm

 Kozí vrch (Mikulovská vrchovina) (Gaisberg, 288 m n.m.) in Mikulov, Tschechien – mit Kozí hrádek (Gaisburg)

Bauwerke:
 Sender Gaisberg, Grundnetzsender für UKW und TV in Salzburg
 Schloss Gaisberg in Großheppach, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Gaissenberg
 Geissberg
 Geisberg
 Untergaisberg, Obergaisberg